Gentili ist der Familienname folgender Personen:

 Alberico Gentili (lat. Albericus Gentilis; 1552–1608), italienischer Jurist
 Antonio Saverio Gentili (1681–1753), italienischer Kurienkardinal der Römischen Kirche

 Carlo Giuseppe Gentili (1840–1916), italienischer römisch-katholischer Geistlicher und Kapuziner
 Giacomo Gentili (* 1997), italienischer Ruderer
 Giorgio Gentili (~1669–1731), italienischer Komponist und Violinist
 Giorgio Gentili (Regisseur) (* 1928), italienischer Regieassistent und Regisseur

 Massimiliano Gentili (* 1971), italienischer Radrennfahrer
 Matteo Gentili (* 1989) italienischer Fußballspieler
 Scipione Gentili (auch: Scipio Gentilis; 1563–1616), italienischer Jurist

Siehe auch:

 Gentile
 Gentilis
 Gentilli